Okkergul pletvinge (Melitaea cinxia) er en sommerfugl i Takvingefamilien. Den er temmelig almindeligt udbredt i nogle dele af Europa, Nordafrika og østpå gennem Lilleasien og tempereret Rusland til Amur. I Danmark findes den især i Jylland og langs Sjællands nordkyst. Okkergul pletvinge er gået meget tilbage i det 20. århundrede. Arten ses på tørre overdrev, hvor larven især lever af lancetbladet vejbred.

Beskrivelse

Kilder 

 Michael Stoltze, Danske dagsommerfugle. Gyldendal 1996. .
 Okkergul pletvinge på lepidoptera.dk

Galleri 

Pletvinger
Danmarks dagsommerfugle